Willermoz ist der Name folgender Personen:

 Jean-Baptiste Willermoz (* 1730; † 1824), französischer Freimaurer und Alchimist
 Pierre-Jacques Willermoz (* 28. August 1735 in Lyon; † 26. Juni 1799), französischer Arzt, Chemiker und Enzyklopädist
 Charles Fortuné Willermoz (* 6. März 1804 in Coligny (Ain); † 6. Oktober 1879 in Champagne-au-Mont-d’Or), französischer Pomologe